Immediate Response 2008 () — совместные учения вооружённых сил Грузии и США, проводившиеся 15-31 июля 2008 года в Вазиани. Также на учениях присутствовали представители ВС Азербайджана, Армении и Украины.

В учениях принимали участие 1650 военнослужащих, в том числе:
 около 1000 военнослужащих США: 300 человек из состава 1-го батальона 121-го пехотного полка 48-й бригады Национальной гвардии Джорджии и около 700 военнослужащих Африканского командования, 3-го батальона 48-го полка КМП и резерва Армии США.
 около 600 военнослужащих Грузии: военнослужащие 4-й пехотной бригады.
 10 военнослужащих Украины
 10 военнослужащих Азербайджана
 10 военнослужащих Армении

Стоимость учений составляла 8 млн долларов, и их проведение было оплачено министерством обороны США.

Учения проходили в два этапа: командно-штабные учения на уровне сухопутных бригад и полевые маневры.

Это были последние крупномасштабные учения ВС Грузии перед войной в Грузии. В начале августа 4-я бригада была переброшена из Вазиани в Гори, а в ночь на 8 августа её силами была предпринята попытка штурма Цхинвали.

Примечания 

Военные учения НАТО
Вооружённые силы США
Военные учения Украины
Вооружённые силы Грузии
Военные учения США
Вооружённые силы Армении
Вооружённые силы Азербайджана
Украина и НАТО